

Prénom
Karolina,  parfois Karolyna, peut être un prénom notamment porté par :
 Karolina Chlewińska
 Karolina Ciaszkiewicz	
 Karolina Gerhardinger, religieuse allemande ;	
 Karolina Gotchéva
 Karolina Gočeva
 Karolina Kosek
 Karolina Kozkowna
 Karolina Kurkova, mannequin tchèque ;
 Karolina Kusek
 Karolina Kózkówna	
 Karolina Michalczuk	
 Karolina Michalkiewicz
 Karolina Naja	
 Karolína Plíšková
 Karolina Riemen
 Karolina Różycka	
 Karolina Sevastyanova	
 Karolina Siódmiak	
 Karolina Sprem
 Karolina Světlá, écrivain tchèque.	
 Karolina Szymańska
 Karolina Tymińska	
 Karolina Woźniacka

Toponymie
en Pologne 
dans la voïvodie de Mazovie
 Karolina est un village dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki 
 Karolina est un village dans le powiat de Mińsk 
 Karolina est un village dans le powiat de Piaseczno 

dans la voïvodie de Łódź
 Karolina est un village dans le powiat de Sieradz

Voir aussi